Курач — фамилия и топоним.

 Курач, Вадим Викторович (1970—2017) — советский и российский легкоатлет, специалист по барьерному бегу.
 Курач, Василий Николаевич (1923—2014) — советский кинооператор.
 Курач, Владимир Владимирович (род. 1958) — украинский хоровой дирижёр, народный артист Украины.
 Курач, Ксения Игоревна (род. 1997) — российская каноистка, чемпионка мира.
 Курач, Николай Андреевич (1892—1957) — советский политический и хозяйственный деятель.
 Курач, Юрий Владимирович (род. 1958) — украинский дирижёр, народный артист Украины.

Топоним 
 Курач — река в России.